

Geografia
 Contea di Lanier, in inglese Lanier County – contea dello Stato della Georgia, Stati Uniti d'America
 Lago Lanier, propr. lago Sidney Lanier – bacino idrico della Georgia, Stati Uniti d'America

Persone
 Allen Lanier (1946-2013) – tastierista e chitarrista statunitense
 Bob Lanier, propr. Robert Jerry Lanier jr. (1948-2022) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Carlotta Walls LaNier (1942) – attivista statunitense
 Charles Lanier Lawrance (1882-1950) – ingegnere e imprenditore statunitense
 Emilia Lanier, nata Emilia Bassano (1569-1645) – poetessa inglese
 Jaron Lanier (1960) – informatico, compositore e saggista statunitense
 Joshua Lanier Martin (1799-1856) – politico statunitense
 Khalia Lanier  (1998) – pallavolista statunitense
 Mary Lanier, all'anagrafe Mary Bernadette Anderson (1912-2002) – attrice statunitense
 Nicholas Lanier, citato a volte come Laniere, (1588-1666) – cantore, liutista, compositore e pittore inglese
 Sidney Lanier (1842-1881) – poeta e musicista statunitense
 Sterling E. Lanier, propr. Sterling Edmund Lanier (1927-2007) – scrittore, scultore ed editor statunitense
 Thomas Lanier Williams, più conosciuto come Tennessee Williams (1911-1983) – drammaturgo, scrittore, sceneggiatore e poeta statunitense
 Willie Lanier (1945) – ex giocatore di football americano statunitense